Чемпионат мира по фигурному катанию 1990 года был проведён Международным союзом конькобежцев 6—11 марта в Галифаксе (Канада). Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду. В соревнованиях приняло участие рекордное количество спортсменов 144 фигуристa.

Чемпионами мира стали среди женщин представитель США Джил Тренери, среди мужчин представитель Канады Курт Браунинг, среди пар представители СССР Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков, представители СССР Марина Климова и Сергей Пономаренко победили в танцах.

Медальный зачёт

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

WD = Не закончили соревнования

Ссылки 
 
 
 
 

Мир1990
Международные спортивные соревнования в Галифаксе (Новая Шотландия)
Март 1990 года